Flakkebjerg (plaats), plaats in Denemarken
 Flakkebjerg (parochie), parochie in Denemarken